Landtagswahlkreis Bielefeld steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Bielefeld I
 Landtagswahlkreis Bielefeld II
 Landtagswahlkreis Bielefeld III